Kenaan, Kanaán či Kanán (někdy též Kenaán, Kanaan, Kenán apod.), z hebrejského  (Kena’an), může být:

 Kanaán – historické území na Blízkém východě
 Kenaan (biblická postava) – starozákonní postava, vnuk Noemův
 har Kana'an – hora v Izraeli (hora Kanaán)
 lešon Kenaan –  středověké hebrejské označení pro západoslovanské jazyky na území nazývaném ’ereṣ Kena’an

Související:
 Kanaánské jazyky – skupina blízkovýchodních jazyků
 Kanaánský pes – blízkovýchodní psí plemeno

Verze téhož jména v jiných jazycích:
 Canaan – poměrně časté místní jméno, především v Kanadě, v USA a na Filipínách
 Canaã – místní jméno používané v Brazílii
 Kanan (, ang. Kan’aan) – obec v irácké provincii Dijála
  v anglickém přepisu Kanaan, poměrně časté příjmení osob původem z Blízkého východu, například:
 Tony Kanaan – brazilský automobilový závodník libanonského původu
 Ali Kanaan – libanonsko-kanadský basketbalista
 Ramsey Kanaan – libanonsko-skotský zpěvák a anarchistický publicista
 K'naan – somálsko-kanadský rapper a instrumentalista